Batalla de Idlib, ofensiva de Idlib o campaña de Idlib puede referirse a los siguientes artículos:
 Batalla de Idlib durante la Guerra Civil Siria.
 Ofensiva de Idlib durante la Guerra Civil Siria.
 Batalla de Idlib durante la Guerra Civil Siria.
 Ofensiva de Idlib durante la Guerra Civil Siria.
 Campaña del noroeste de Siria durante la Guerra Civil Siria